Mossjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Mossjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (11,9 ha)
Mossjön (Abilds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (1,68 km²)
Mossjö, sjö i Sävsjö kommun,  (52,1 ha)
Mossjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (48,2 ha)
Mossjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (8,88 ha)
Mossjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8,24 ha)
Mossjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,18 ha)
Mossjön (Pelarne socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (2,09 km²)
Lille-Mossjön, sjö i Laxå kommun, 
Mossjö (Bjärka socken, Västergötland), sjö i Skara kommun, 
Mossjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Mossjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Mossjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (7,88 ha)
Store-Mossjön, sjö i Laxå kommun,  (10,5 ha)
Mossjön (Ludgo socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (5,98 ha)
Mossjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun, 
Mossjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (30,2 ha)
Mossjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (68,1 ha)
Mossjön (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (35,1 ha)

Se även
Mossasjö,  (2,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn